est la formule brute de plusieurs isomères.

 Thiépine
 2,3-dihydrothiépine, numéro CAS 
 2,7-dihydrothiépine, numéro CAS 

 Thiol
 Cycle alcénique
 2-(1,1-diméthyléthylidène)cyclopropa-1-ène-1-thiol, numéro CAS 
 2-(méthyléthylidène)-2-méthylcyclopropa-1-ène-1-thiol, numéro CAS 
 1-cyclopropan-2-ène-ylidèneéthanethiol, numéro CAS 
 3,4-diméthylcyclobut-1,3-ène-1-thiol, numéro CAS 
 2,3-diméthylcyclobut-1,3-ène-1-thiol, numéro CAS 
 2,4-diméthylcyclobut-1,3-ène-1-thiol, numéro CAS 
 cyclohexa-1,4-diène-1-thiol, numéro CAS 
 cyclohexa-2,5-diène-1-thiol, numéro CAS 
 Alcène
 hex-1,2,3-ène-1-thiol, numéro CAS 
 hex-1,2,4-ène-1-thiol, numéro CAS 
 hex-1,2,5-ène-1-thiol, numéro CAS 
 hex-1,3,4-ène-1-thiol, numéro CAS 
 hex-1,3,5-ène-1-thiol, numéro CAS 

 Thiophène
 2,3-diméthylthiophène, numéro CAS 
 2,4-diméthylthiophène, numéro CAS 
 2,5-diméthylthiophène, numéro CAS 
 3,4-diméthylthiophène, numéro CAS 
 2-éthylthiophène, numéro CAS 
 3-éthylthiophène, numéro CAS 

 1-(éthylsulfanyl)but-1-én-3-yne, numéro CAS , mélange de stéréoisomères
 (E)-1-(éthylsulfanyl)but-1-én-3-yne, numéro CAS 
 (Z)-1-(éthylsulfanyl)but-1-én-3-yne, numéro CAS 
 4-(éthylsulfanyl)but-1-én-3-yne, numéro CAS